Francesco Marino – politico siciliano
 Francesco Marino – (n. 1961) dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Francesco Marino – (n. 1970) dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Francesco Marino – vescovo italiano
 Francesco Marino Mannoia – criminale italiano
 Marino di Teana (Francesco Marino) – scultore italiano naturalizzato argentino